Sendim peut désigner :
au Portugal :
 Sendim, paroisse civile de la municipalité de Felgueiras ;
 Sendim, paroisse civile de la municipalité de Miranda do Douro ;
 Sendim, paroisse civile de la municipalité de Tabuaço ;
 Sendim da Ribeira, paroisse civile de la municipalité d'Alfândega da Fé ;
 Sendim da Serra, paroisse civile de la municipalité d'Alfândega da Fé.